Eastwood (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana 
 Alice Eastwood (1859 – 1953), botànica reconeguda per la creació de la col·lecció de plantes de l'Acadèmia de les Ciències de Califòrnia 
 Clint Eastwood (San Francisco, Califòrnia, 1930), actor, director i productor de cinema estatunidenc 
 Ian Eastwood (Chicago, Illinois, 1993), coreògraf estatunidenc
 Vic Eastwood (Lancashire, dècada de 1940), pilot de motocròs anglès